Palazzo (italienisch) steht für:
 Schloss (Architektur)
 Palast

Einzelne Palazzi (Auswahl):

siehe auch: Palazzo Reale

Palazzo ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Palazzo Adriano, Ort in der Provinz Palermo, Sizilien
 Palazzo Canavese, Ort in der Provinz Turin, Piemont
 Palazzo Pignano, Ort in der Provinz Cremona, Lombardei
 Palazzo San Gervasio, Ort in der Provinz Potenza, Basilicata
 Palazzo, Ortsteil von Assisi, Provinz Perugia, Umbrien
sowie:
 Palazzo (Bingen), ehemaliger deutscher Techno-Club

Palazzo ist der Familienname von:
 Steven Palazzo (* 1970), US-amerikanischer Politiker

Palazzo bezeichnet außerdem:
 Palazzo Regale, Installation des Künstlers Joseph Beuys
 Palazzo in fortezza, Paläste oder Schlösser, die von Festungsanlagen umgeben sind

Siehe auch:

 Palazzi